Finlandia Trophy 2019 — международный турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy, который проходил в финском городе Эспоо с 11 октября по 13 октября 2019 года. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является шестым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU
 Информация о турнире на сайте Финской ассоциации фигурного катания
 Результаты на сайте Финской ассоциации фигурного катания

2019 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Октябрь 2019 года
Спорт в Финляндии в 2019 году